Кристовский — фамилия; имеет женскую форму Кристовская.
 Кристовский, Владимир Евгеньевич (род. 1975) — российский музыкант, актёр, лидер группы Uma2rmaH.
 Кристовский, Сергей Евгеньевич (род. 1971) — российский музыкант, бас-гитарист группы Uma2rmaH.